Dešpalj ist der Familienname folgender Personen:

 Pavle Dešpalj (1934–2021), jugoslawischer bzw. kroatischer Komponist und Dirigent
 Valter Dešpalj (* 1947), kroatischer Cellist